Het vrouwentoernooi tijdens de wereldkampioenschappen beachvolleybal 2013 wordt van 1 tot en met 6 juli 2013 gehouden in Stare Jabłonki, Polen.

Opzet 
De 48 deelnemende teams zijn verdeeld over twaalf groepen van vier, waarin een halve competitie wordt gespeeld. Aan het einde van de groepsfase gaan de nummers één en twee van elke groep door naar de laatste 32, aangevuld met de acht beste nummers drie. Vanaf de laatste 32 wordt er gespeeld volgens het knock-outsysteem.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Groep E

Groep F

Groep G

Groep H

Groep J

Groep K

Groep L

Groep M

Knock-outfase

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe link 
  Officiële website

Vrouwen